Gelbe Schule steht für:

 Gelbe Schule, eine von drei ökonomischen Schulen, siehe Johan Galtungs Entwicklungstheorie #Galtungs Alternative: Eklektische Entwicklung
 Alte Grundschule Hildesheim, siehe Bennostraße (Hildesheim)
 Stadtschule Spangenberg, siehe Burgsitzschule Spangenberg
 Altes Gymnasium in Plowdiw, siehe Gelbe Schule (Plowdiw)